Матини има више значења:
 Матини (Западна Вирџинија)
 Матини (Калифорнија)